Браян Саттер (,  7 жовтня 1956, Вікінг, Альберта) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Згодом — хокейний тренер.

Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1972 року.

1976 року був обраний на драфті НХЛ під 20-м загальним номером командою «Сент-Луїс Блюз». 

Усю професійну клубну ігрову кар'єру, що тривала 13 років, провів, захищаючи кольори команди «Сент-Луїс Блюз».

Загалом провів 844 матчі в НХЛ, включаючи 65 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
1988 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Працював з командами «Сент-Луїс Блюз», «Бостон Брюїнс», «Калгарі Флеймс» та «Чикаго Блекгокс».

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1982, 1983.
 Нагорода Джека Адамса — 1991.

Статистика

Тренерська статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Хокеїсти НХЛ з невикористовуваними номерами
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Тренери «Бостон Брюїнс»
Тренери «Калгарі Флеймс»
Тренери «Чикаго Блекгокс»
Тренери «Сент-Луїс Блюз»
Задрафтовані «Сент-Луїс Блюз»